David Katz (auteur), Amerikaans schrijver, muziekjournalist en reggae-historicus
 David A. Katz (geboren in 1933), Amerikaans rechter
 Dave Katz, songwriter
 David S. Katz, Israëlisch historicus
 David Katz (dirigent) (1924-1987), Amerikaans dirigent
 David Bar Katz, Amerikaans scenarioschrijver, toneelschrijver, auteur en regisseur